Kinderrechtenhuis (België), een Belgische vormingsinstelling
Kinderrechtenhuis (Nederland), het Kinderrechtenhuis in Leiden, Nederland